TTC30A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 665 амінокислот, а молекулярна маса — 76 136.

Задіяний у такому біологічному процесі, як біогенез та деградація війок. 
Локалізований у клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки